Scorțeni se poate referi la:

 Localități din România
Scorțeni - localitate din județul Bacău, reședința comunei cu același nume
Scorțeni - localitate din județul Prahova, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova
Scorțeni - comună din raionul Telenești

Vezi și 
 Scoarța (dezambiguizare)

Toponime românești